Admiral har flere betydninger:
 Admiral – en søofficersgrad.
 Admiral (sommerfugl) – en sommerfugl.
 Admiral (sejldugspøs) – en sejldugspøs (som på et skib bruges til at hale vand op i ved hjælp af en smækker line).
 Admiral Vladivostok – en russisk ishockeyklub.
 Opel Admiral − bilmodel fra Opel.
 Admiral (Elektriske Apparater) - Amerikans firma der fremstillede elektriske apparater